Strandgut steht für:

 Strandgut, angespülte Gegenstände
Filmtitel:
 Strandgut (1953), Originaltitel Forbidden, US-amerikanischer Film von Rudolph Maté 
 Tatort: Strandgut, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (1972)
 Der Usedom-Krimi: Strandgut, Folge der Kriminalfilmreihe Der Usedom-Krimi (2019)
 Strandgut oder Die Rache des Meeres, deutsches Stummfilm-Melodram von Richard Eichberg (1917)
Siehe auch:
 L’Épave
 Wrack